

Бушево — село в гміні Ґоланьч Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Бушево — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства